Einar Liberg – tiratore a segno norvegese
 Hans Liberg – musicista e cabarettista olandese
 Tove Liberg Sannes – ex giocatrice di pallamano norvegese